Юрий Борисович Нифонтов (род. 4 сентября 1957, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Биография 
В 1979 году окончил актёрское отделение Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве (художественные руководители курса — Вера Константиновна Львова, Евгений Рубенович Симонов).

По окончании училища был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова.

Играл в Российском академическом молодёжном театре.

С 2001 года по настоящее время служит в Московском академическом театре сатиры.

Личная жизнь 
 Первая жена — Лика Нифонтова (род. 1963), актриса, народная артистка РФ (2005).
 Вторая жена — Юлия Пивень, актриса.

Творчество

Театральные работы 
 «Слишком женатый таксист» Рэя Куни — инспектор Портерхаус
 «Как пришить старушку» Дж. Патрика — Сол Бозо
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Винченцио
 «Дороги, которые нас выбирают» — художник Берман
 2018 — «Где мы?∞!…» Родиона Овчинникова, Реж.: Родион Овчинников (7 февраля 2018 — премьера) — Главврач

Фильмография 
  — Поездка через город — Иванов
 1979 — С любовью пополам (СССР / Болгария) — Мишка
  — Копилка — Феликс, жених Бланш
  — Впереди океан — Олег Жирновский
 1983 — К своим!.. — Георгий
  — Время летать — авиадиспетчер
 1987 — Гардемарины, вперёд! — Шалимов, помощник следователя Гусева
 1987 — Золотая свадьба — Григорий
  — Грех — гаишник
  — Триста лет спустя — человек со шрамом
  — Хрусталёв, машину! — Толик
  — Наш городок (фильм-спектакль) — Хови Хьюсом / профессор Уиллард
  — Истинные происшествия, или Безумный день монтёра — эпизод
  — Азазель (серия № 3 «Рулетенбург») — Порфирий Мартынович Пыжов, сотрудник русского консульства в Рулетенбурге
 2002 — Главные роли — режиссёр
 2002 — Цирк — Берейтор
  — Замыслил я побег — психонарколог
 2003 — Козлёнок в молоке — Иван Иванович Медноструев, писатель
 2003 — Сибирочка — эпизод
 2003 — Супертёща для неудачника — «Папа»
  — Время жестоких — Борис Князев («Князь»), бывший уголовник, писатель
 2004 — Дети Арбата — парикмахер
 2004 — Ландыш серебристый 2 (серия № 9 «Наша бывшая жена») — Штольц, композитор
 2004 — Москва. Центральный округ 2 (серия № 4 «Смерть в прямом эфире») — писатель из Переделкино
 2004 — Посылка с Марса — «Писатель»
 2004 — Влюблённый агент. Не оставляйте надежду, маэстро! — Всеволод
  — Гибель империи (серия № 3 «Пророк») — Жернаков, владелец типографии
 2005 — Горыныч и Виктория (фильм № 6 «Проклятие монгола») — Николай Степанович Васильев, директор музея
 2005 — Дело о «Мёртвых душах» — Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений
 2005 — Лебединый рай — Соломон
 2005 — Мошенники (серия № 4) — «Рябой»
 2005 — Ночной продавец — покупатель
 2005 — Убойная сила 6 (фильм № 6 «Царь зверей») — Хорьков
 2005 — Я не вернусь — эпизод
  — Аэропорт-2 (серия № 16 «Авторское право») — Арсений Лурн, писатель
 2006 — Кодекс чести 3 (серия № 6 «Клуб брошенных жён») — Кабановский, заказчик
 2006 — Московская история — отец Зинаиды
 2006 — Многоточие — дядя Поль
 2006 — Слушая тишину — Сергей Константинович Павлов, врач
 2006 — Угон (серия № 3 «Сердце на заказ») — Всеволод Михайлович, главный врач кардиологического центра
 2006 — У. Е. — Бейлин
 2006 — Ужас, который всегда с тобой — Марксен Иванович Варзумов
 2006 — Фартовый — «Каштанка»
  — 18-14 — Яков Иванович Карцов, профессор, учитель химии
 2007 — Вся такая внезапная (серия № 22 «Чутьё журналиста») — Семён
 2007 — Глянец — Самсонов
 2007 — Одна любовь души моей — Иосиф Поджио
 2007 — Смерть шпионам! — Виталий Никифорович Кривуля, младший лейтенант, начальник пожарной части
  — Господа офицеры. Спасти императора — Аркадий Валерьевич Немцов, аптекарь
 2008 — Жизнь, которой не было — отец Павел
 2008 — Оля + Коля — Яков, мажордом Вячеслава Бегунова
 2008 — Отряд — Архангельский
 2008 — Закон и порядок. Преступный умысел 3 (фильм № 11 «Финиш») — Лев Максимович Розовский, профессор
 2008 — Происшествие в городе М — Андрей Николаевич Котурянов, учёный, директор краеведческого музея
 2008 — Привет, киндер! — дядя Витя, грузчик
 2008 — Сезон туманов — эпизод
 2008 — Шальной ангел — Алексей Нилович Померанцев, художник, профессор, преподаватель в художественном училище
 2008 — Вольф Мессинг: видевший сквозь время — Карл Абель, доктор
  — Вызов 4 (фильм № 11 «Пропавшие») — Александр Геннадьевич Боровский, эксперт по аномальным явлениям в городе Рузаево
 2009 — Журов (фильм № 3 «Старые доски», серии 5-6) — Пётр Андреевич Фадеев-Громов, специалист по искусствоведению, коллекционер
 2009 — Иван Грозный — Максим Грек
 2009 — Пуля-дура 2. Агент почти не виден — Всеволод
 2009 — Райские яблочки. Жизнь продолжается — Пал Палыч, мастер
 2009 — Событие — дядя Поль, муж Евгении Васильевны
 2009 — Поп — офицер НКВД
 2009 — Гоголь. Ближайший — Матфей Ржевский
  — В лесах и на горах — Ферапонт, слуга Масленниковых
 2010 — Воронины 3 (серия № 45) — Палыч, парикмахер, друг Николая Петровича
 2010 — Раскрутка — Пётр Степанович Гречко
 2010 — Тухачевский. Заговор маршала — Михаил Иванович Калинин
 2010 — Учитель в законе. Продолжение — «Хитрый Лис», криминальный аналитик
  — Наружное наблюдение — Алексей Витальевич Серпухов, майор, старший оперуполномоченный 9-го отдела УУР
 2011 — Загадка для Веры — Якобсон
 2011 — Чужие мечты — Семён, главный режиссёр театра
  — МУР. Третий фронт — Лев Аркадьевич Розенталь, судмедэксперт
  — Братья по обмену — помощник Мерзлякова
 2013 — Кодекс чести 6 (серия № 10 «Без купюр») — Пётр Михайлович Георгиев, профессор 2013 — Земский доктор. Возвращение — Валентин Сергеевич, сосед Ольги Самойловой 2013 — Трудно быть Богом — дон Тамео  — Московская борзая — Илья Макарович Полозков (Грибов), главный врач клиники «Сострадание»
 2014 — Любопытная Варвара 2 (фильмы № 1 «Суд да дело» и № 2 «Убить словом») — Сергей Павлович Сафронов, следователь
 2014 — Обнимая небо — Юрий Петрович Свинкин, сосед Жени Луговой по коммунальной квартире
 2014 — Палач — Захар Тихонович Сухоножко (Федоткин), лагерный врач
 2014 — С осенью в сердце — редактор
  — Обратная сторона Луны 2 — Борис Семёнович Корецкий
 2015 — Любопытная Варвара 3 — Сергей Павлович Сафронов, следователь 2015 — Саша + Даша + Глаша — Константин Хлопецкий, отец Даши и Глаши 2015 — Людмила Гурченко — Семён, администратор  — Кухня — Алексей, врач Виктора Петровича 2016 — Женщина без чувства юмора — Плющев, искусствовед 2016 — Лучик — Карасёв, адвокат 2016 — Следователь Тихонов (фильм № 6 «Гонки по вертикали») — Яков Моисеевич, ювелир 2016 — Штрафник — Борис Феодориди («Грек»), ювелир и скупщик краденого  — Время первых — Борис Викторович Раушенбах, физик-механик 2017 — Хождение по мукам — Самуил Григорьевич 2017 — Отчий берег — Герман Петрович Арбузов, профессор  — Домашний арест — Давид Маркович Анцибор, психиатр 2018 — Чужая кровь — Яков Семёнович  — Вне игры 2 — Кириллыч, помощник футбольного тренера  — Заступники — Илья Аронович Бруштейн 2020 — Стрельцов — врач сборной СССР по футболу  — Тонкие материи — Нагорный  — Чернобыль — Коробов, учёный 2021 — Чистые руки (в производстве) — Вадим Георгиевич 2021 — Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали — киллер 2022 — 13 клиническая — Семён, «крёстный» Дубляж фильмов 
  — Золушка — мышонок Жак  — Золушка 3: Злые чары — мышонок Жак''

Примечания

Ссылки 
 Юрий Нифонтов // Ruskino.ru 
 Юрий Нифонтов // Kinomania.ru
 Биография актёра на официальном сайте фильма «1814»
 Юрий Нифонтов // Rusakters.ru
 Юрий Нифонтов // Афиша

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Преподаватели ВГИК